Gusheh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qūsheh, ort, Semnan, 
 Gūsheh, ort, Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar